Алекса́ндр Ку́зин: Кузин, Александр Григорьевич (1914—1990) — Герой Советского Союза.
 Кузин, Александр Леонидович (род. 1974) — украинский бегун-марафонец.
 Кузин, Александр Михайлович (1906—1999) — советский биохимик и радиобиолог.
 Кузин, Александр Сергеевич (род. 1953) — советский и российский режиссёр и театральный педагог.